Бельтран или Белтран () — испанская фамилия. 

Известные носители:

Бельтран 
 Бельтран II де ла Куэва и Толедо (1478—1560) — испанский аристократ, военачальник и дипломат, 3-й герцог Альбуркерке, вице-король Арагона и Наварры.
 Бельтран, Вашингтон (1914—2003) — уругвайский государственный деятель.
 Бельтран, Висенте (1918—1981) — испанский и советский летчик-истребитель, капитан.
 Бельтран, Дайма (род. 1972) — кубинская дзюдоистка, олимпийская медалистка.
 Бельтран, Джоуи (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Бельтран, Карлос (род. 1977) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Бельтран, Раймундо (род. 1981) — мексиканский боксёр.
 Бельтран, Роберт (род. 1953) — американский актёр.
 Бельтран Массес, Федерико (1885—1949) — испанский живописец, мастер портрета.
 Бельтран, Фран (род. 1999) — испанский футболист.
 Бельтран де ла Куэва (1443—1492) — испанский дворянин, фаворит и любовник королевы Кастилии Жуаны Португальской.
 Бельтран Лейва, Артуро (1961—2009) — бывший глава наркокартеля «Бельтран Лейва».
 Бельтран Лейва, Эктор (1965—2018) — мексиканский преступник, наркобарон, основатель и лидер одного из крупнейших наркокартелей Мексики «Бельтран Лейва».

Белтран 
 Белтран, Тони (род. 1987) — американский футболист.
 Белтран, Юризан (1986—2017) — американская модель и порноактриса.

См. также 
 Франсиску-Белтран
 Энженьейру-Белтран
 Бельтран Лейва